Еквадор поділений на 24 провінції та Столичну область (Кіто):